Liste der Kulturdenkmale in Schöndorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Schöndorf (bei Schleiz), Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Liste der Kulturdenkmale in Schöndorf (Weimar), Thüringen

Siehe auch:
 Liste der Kulturdenkmäler in Schöndorf (an der Ruwer), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz